Киян Володимир Петрович (1981—2015) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Киян Костянтин Миколайович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Існує припущення, що ім'я має перське походження за рахунок того, що скіфи та сармати, які населяли українські землі, були арійськими племенами, та мали спільні та схожі способи словотвору з сучасною українською та перською мовами. У фольклорі давньоіранських племен є казки та притчі про династію Кияніан, тобто падишахів з роду Киян, що і перетворило дане прізвище на чоловіче ім'я. Зважаючи на те, що дана династія є символом волелювства, рівності народів, справедливості та відваги, чоловіче ім'я Киян також несе в собі сукупність цих якостей.